2-й чемпионат Узбекистана по футболу 1993 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 16 клубов) с 28 марта по 3 ноября 1993 года.

Участники 

 «Багдадчи» (Багдад) сменил название на ФК «Багдад».
 «Шахрихончи» (Шахрихан) сменил название на ФК «Шахрихан».
 «Пахтачи» (Карши) сменил название на «Насаф» (Карши).
 «Кимёгар» (Алмалык) сменил название на ФК «Алмалык».
 Перед началом сезона «Навбахор»-2 (Наманган) и «Пахтачи» (Узун) отказались от участия в турнире. Их заменили «Туран» (Андижан) и «Машъал» (Мубарек). Но затем «Туран» (Андижан) тоже отказался от участия, и его заменил «Савай» (Кургантепа).

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 1993
 Кубок Узбекистана по футболу 1993
 Вторая лига Узбекистана по футболу 1993

Ссылки 
 Uzbekistan 1993 

1993
Спорт в Узбекистане в 1993 году